Didrik eller Diderik Fuiren er navnet på flere personer:

 Didrik Fuiren (guldsmed) (død 1603) – dansk guldsmed
 Diderik Fuiren (1621-1656) (1621-1656) – dansk lærd
 Diderik Fuiren (lensbaron) (1656-1686) – dansk godsejer og lensbaron, søn af ovennævnte